Brady Lake ist der Name folgender

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Brady Lake (Colorado)
 Brady Lake (Michigan)
 Brady Lake (Portage County, Ohio)
 Brady Lake (Wyoming)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brady Lake (Ohio)